Het ATP-toernooi van Stuttgart 2006 (met de officiële naam Mercedes Cup) werd gespeeld van 17 tot en met 23 juli 2006. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van de TC Weissenhof in Duitse stad Stuttgart.

Het toernooi van 2006 trok 47.000 toeschouwers.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Outdoor ATP-toernooi van Stuttgart
Stuttgart